Elżbieta Wittelsbach (Bawaria-Landshut)
 Elżbieta Wittelsbach (Bawaria-Monachium)
 Elżbieta Wittelsbach (Pfalz-Sulzbach)